Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas puede referirse a:

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, conocido por su acrónimo CONICET.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Uruguay, conocido por su acrónimo CONICYT.